Visão — um dos cinco sentidos dos seres vivos
 Alucinação — 
 Visões Úteis — companhia de teatro do Porto, Portugal
 Visões (Magic: The Gathering) — expansão do jogo de cartas "Magic: The Gathering"

Desambiguação